Holper ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Holper (1452–1514), Mutter von Albrecht Dürer
 Franz Holper (1862–1935), deutscher Maler und Architekt
 Hieronymus Holper, deutscher Goldschmied in Nürnberg
 Johann Holper (* 1949), österreichischer Gewerkschafter
 Karl Holper (1919–1997), österreichischer Politiker
 Wilhelm Holper (1929–1983), österreichischer Politiker